Böhmisches Dorf steht für:

 Böhmisches Dorf, redensartlich für etwas Unverständliches
 Böhmisches Dorf, anderer Name für Böhmisch-Rixdorf, Gemeinde von böhmischen Flüchtlingen in Berlin

Siehe auch:
 Böhmdorf